Hirschberger steht für:
 Hirschberger, ein badisches Adelsgeschlecht

Hirschberger ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Hirschberger (1900–1990), deutscher katholischer Theologe
 Marco Hirschberger (* 1996), österreichischer Eishockeyspieler
 Traugott Hirschberger (1811–1897), deutscher Reichstagsabgeordneter
 Winfried Hirschberger (* 1945), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Hirschberg